Ordet stagiaire betegner en praktikant eller lignende i forskellige sammenhænge:

 Stagiaire (cykelsport) - en cykelrytter på prøve på et professionelt cykelhold
 Stagiaire (EU) - en praktikant (typisk med en videregående uddannelse) i en EU-institution